Record Notícias foi um telejornal brasileiro exibido pela RecordTV São Paulo e podia ser visto em todo Brasil através do sinal das antenas parabólicas, ou em regiões sem programação local, às 12h00 (Horário de Brasília). Apresentado por Adriana Reid  e Reinaldo Gottino, era exibido de segunda à sábado após o Hoje em Dia (de 2011 a 2012, e edição de sábado passou a ir ao ar depois do Esporte Fantástico). Substituiu o SP Record 1ª Edição e o Balanço Geral. Em 2012, o Record Notícias foi substituído pelo Balanço Geral SP com Geraldo Luís.

Audiência
O Telejornal tinha uma audiência rotativa não tinha uma meta ou média esperada, o público dependia de seus concorrentes e a audiência dependia de uma série de fatores, se o telejornal estivesse em um dia normal ele dava certa audiência, se os programas dos concorrentes estivessem fracos a audiência do telejornal melhorava, caso contrário não, se o programa exibisse reportagens ou casos de grande repercussão e de interesse do grande público os números de audiência eram altos. O telejornal que tinha 2h30min de duração dava médias de 4 a 14 pontos no IBOPE.

Apresentadores
Adriana Reid (SP)
Reinaldo Gottino (SP)

Apresentadores eventuais
William Travassos (SP)
Eduardo Ribeiro (SP)
Luiz Bacci (SP)
Thalita Oliveira (SP)
Roberta Piza (SP)
Carla Cecato (SP)
Daysa Belini (SP e DF)

Apresentadores dos blocos regionais
Jayme Ribeiro (RJ)
Letícia Levy (RJ)
Adriana Rezende (RJ)
Aline Pacheco (RJ)
Gustavo Marques (RJ)
Kristine Otaviano (DF)
Lívia Braz (DF)
André Haar (RS)
Merie Gervasio (RS)
Priscilla Casagrande (RS)
Kellen Caldas (RS)
Aline Schineider (RS)
Denise Odorissi (RS)
Adriana Quadros (BA)
Carolina Maia (BA)
Jéssica Senra (BA)
Renata Maia (BA)
Léo Rodrigues (BA)
Luana Britto (BA)
Helverte Moreira (MG)
Maíra Botelho (MG)
André Vasconcelos (MG)
Shirley Barroso (MG)
Vanessa Libório (PA)

Comentaristas 
Renato Lombardi
Percival de Souza

Ex-apresentadora 
 Luciana Liviero (2009-2010)

Telejornais locais da RecordTV
Programas de televisão do Brasil encerrados em 2012
Programas de televisão em língua portuguesa